Зенитчик:
 Зенитчик — артиллерист, стреляющий из зенитного орудия, военный, обслуживающий зенитную военную технику.
 «Зенитчик» — ранее наименование морского тральщика «Чернигов».

См. также 
 «Зенитчики» —  болельщик петербургской футбольной команды «Зенит», просторечное название футбольного клуба «Зенит».